Jako modré šípy byly označovány následující prvorepublikové čtyřnápravové rychlíkové motorové vozy:
 Motorový vůz M 273.0
 Motorový vůz M 274.0
 Motorový vůz M 275.0